Dora 2021. bilo je 22. izdanje izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. Održala se u subotu 13. veljače 2021. u sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji.

Format 

Dora 2021. imala je jednu festivalsku večer tijekom koje je nastupilo 14 izvođača koji su se borili za odlazak na Eurosong u Rotterdam u svibnju 2021. Natjecatelji su odabrani u sklopu natječaja na koji je pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama. Na natječaj su se mogle prijaviti samo pjesme koje do Dore 2021. nisu nigdje javno izvedene, a za koje autor i tekstopisac raspolažu pravima prema tekstu natječaja. Na natječaj su se mogli javiti i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske, no njihove pjesme moraju izvesti hrvatski državljani. Žiri u sastavu: Andrej Babić (HGU, HDS), Hrvoje Prskalo (HDS), Matija Cvek (HGU), Monika Lelas (HRT – HRA) i Uršula Tolj (HRT – HTV) višestruko je preslušao pristigle skladbe i izabrao 14 pjesama koje su se predstavile na Dori te četiri rezervne skladbe: Brodolom (Elis Lovrić), Megaloman (Endi feat. Lora), Soldier (Pjerino Ružević) te Only love (Z/11). 
Program Dore vodile su četiri voditeljice Daniela Trbović, Barbara Kolar, Jelena Lešić i Doris Pinčić.

Pobjednika/pobjednicu su birali i publika i stručni ocjenjivački sud u omjeru 50:50. U slučaju izjednačenog rezultata, odlučivali bi glasovi publike.

Pjesme su se izvodile prema pravilima Eurosonga na glazbenu matricu s izvođenjem svih vokalnih dionica uživo. Maksimalno dopušten broj izvođača na pozornici je 5.

Urednik Dore 2021. je bio Tomislav Štengl, a šefica hrvatske eurovizijske delegacije Uršula Tolj.

Pobjednica je bila Albina Grčić sa 198 bodova, dok je drugo mjesto osvojila Nina Kraljić sa 145 bodova. 

Kandidati i kandidatkinje koji su se natjecali na Dori 2021.:

Kontroverze 
Izdanje Dore za 2021. godinu je imalo nekoliko kontroverzi o kojima pišu mediji. Već u pripremama prošlogodišnji pobjednik je odustao od uobičajnog nastupa na otvaranju zbog navodnog ultimatuma. Navode se i neslaganja voditeljica, propusti žirija, ali i problemi oko pojedinih pjesama i izvođača, te njihova tretmana.

Glasovanje 
Javnost je mogla glasovati telefonskim pozivom ili SMS-om, s najviše 10 glasova dopuštenih po biraču. Postotak glasova dobivenih svakim unosom primijenjen je na ukupno 580 bodova koji će se raspodijeliti u skladu s tim.

Izvori 

 2021